

Patronyme 
 Alexander Macalister (1844 - 1919), médecin, anatomiste et zoologiste britannique
 Arthur Macalister (1818 - 1883), Deux fois premier ministre du Queensland, en Australie ;
 Gregory Macalister Mathews (1876 - 1949), ornithologue australien ; 
 John Macalister (1914 - 1944), agent secret canadien ;
 Robert Alexander Stewart Macalister (1870 – 1950), archéologue irlandais ; 

Homonymie de patronyme